Ylisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ylisaari (ö i Östra Lappland), 
 Ylisaari (ö i Tunturi-Lappi), Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar